

Astronomia 
 7165 Pendleton – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Regno Unito
 Pendleton – parrocchia civile del Lancashire
 Stati Uniti d'America
 Pendleton – città della Contea di Anderson, Carolina del Sud
 Pendleton – città della Contea di Madison, Indiana
 Pendleton – villaggio della Contea di Warren, Missouri
 Pendleton – città della Contea di Niagara, New York
 Pendleton – capoluogo della Contea di Umatilla, Oregon

Guerra 
 Marine Corps Base Camp Pendleton – base militare degli Stati Uniti d'America

Persone 
 Austin Pendleton – attore e regista statunitense
 Edmund Pendleton – politico statunitense
 Jeris Pendleton – giocatore di football americano statunitense
 Moses Pendleton – danzatore e coreografo statunitense
 Nat Pendleton – lottatore e attore statunitense
 Victoria Pendleton – pistard britannica
 William Nelson Pendleton – generale confederato